Fort George heißen folgende geographische Objekte:

 Fort George (Antigua), verfallene Festung bei English Harbour, Karibikinsel Antigua
 Fort George (Florida), historische Festung und Cultural State Park bei Jacksonville, Florida 
 Fort George (Französisch-Polynesien), historische Festung
 Fort George (Gambia), historische Festung im Gambia-Fluss 
 Fort George (Grenada), historische Festung und National Historic Site in St. George's, Grenada
 Fort George (Guernsey), frühere Festung auf der Kanalinsel Guernsey, Vereinigtes Königreich
 Fort George, weiterer Name einer historischen Festungsanlage bei Hameln
 Fort George (Kanada), historische Festung in Niagara-on-the-Lake, Ontario, Kanada
 Fort George (Maine), historische Festung in Castine, Maine
 Fort George (New York), historische Festung in  Upper Manhattan, New York City
 Fort George (Schottland), historische Festung nordöstlich von Inverness, Vereinigtes Königreich
 Fort George (Trinidad), historische Festung in Port of Spain, Trinidad und Tobago

 Fort George Cay, Insel der Turks- und Caicosinseln, USA

Fort George, Weiteres:
 RFA Fort George (A388), Versorgungsschiff der Royal Fleet Auxiliary

Siehe auch:
 Fort George G. Meade (Fort Meade)
 Georgsburg 
 Georgenburg